Lozovoie (en rus: Лозовое) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.889 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea